Richard Thornton (miljonair) (1776 - 1865)
 Richard Thornton (geoloog) (1838 - 1863)